Por Bayou Vista pode estar à procura de:
Bayou Vista (Luisiana)
Bayou Vista (Texas)

Desambiguação